Обсада на Видин може да се отнася до:
 обсадата на Бдин от византийския император Василий II през 1002/1003 г. (по време на българо-византийските войни);
 обсадата на Видин от румънците през 1878, по време на Руско-турската освободителна война;
 обсадата на града по време на Сръбско-българската война от 1885 г.;
 втората обсада от сърбите, през Междусъюзническата война.

Видин
Обсада на Видин (0)